Mettersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Mettersdorf am Saßbach, Gemeinde in der Steiermark

 Mettersdorf (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Mettersdorf (Gemeinde Stainz), Katastralgemeinde von Stainz, Steiermark
 Dumitra (Bistriţa-Năsăud), Dorf in Nordsiebenbürgen, Rumänien